Portugal
O Combate (Guarda)
O Combate (Tavira)

Macau
O Combate (Macau)

Região Nordeste do Brasil
O Combate (Fortaleza), no Ceará
O Combate (João Pessoa), na Paraíba
O Combate (Vitória da Conquista), na Bahia

Região Sudeste do Brasil
O Combate (Governador Valadares), em Minas Gerais
O Combate (Jaboticabal), em São Paulo
O Combate (Jacareí), em São Paulo
O Combate (Juiz de Fora), em Minas Gerais
O Combate (Rio de Janeiro)
O Combate (São Paulo)

Região Sul do Brasil
O Combate (Curitiba), periódico anarquista paranaense do começo do século XX.

Desambiguações de jornais